Quatre navires de lUS Navy portent le nom dUSS America :
l', un navire de ligne de 74 canons lancé en 1782 puis donné à la France avant qu'il ne soit détruit en 1786 ;
l', un navire de croisière allemand, qui porta le nom SS Amerika, lancé en 1905, acquis par l'US Navy en 1917 et envoyé à la casse en 1957 ;
l', un porte-avions de la classe Kitty Hawk placé dans le service en 1965 et retiré du service en 1996 ;
l', le premier navire de la classe America en construction depuis 2007 dont la mise en service est prévue pour 2014.

America